Böckh János (19. század) orvos
Böckh János (1840–1909) bányamérnök, geológus, az MTA tagja